Jakub Bąk (ur. 28 maja 1993 w Rzeszowie) – polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w polskim klubie  Wieczysta Kraków. Były zawodnik między innymi Korony Kielce i Pogoni Szczecin. Młodzieżowy reprezentant Polski. Jako junior grał w Orłach Rzeszów, Stali Rzeszów, Ruchu Chorzów i Chojniczance Chojnice.

Statystyki kariery 
 Aktualne na dzień 19 kwietnia 2021

Linki zewnętrzne 
  
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Stali Rzeszów
Piłkarze Ruchu Chorzów
Piłkarze Korony Kielce
Piłkarze GKS Tychy
Piłkarze Pogoni Szczecin
Piłkarze Wisły Płock
Piłkarze Bytovii Bytów
Piłkarze Chojniczanki Chojnice
Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała
Piłkarze Wieczystej Kraków
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Rzeszowie